Ängesmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ängesmyrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Ängesmyrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn